Jammu steht für:
 Jammu, Stadt im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir
 Jammu (Distrikt), Distrikt im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir
 Jammu (Division), Division im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir